Ukomplet liste over værker af Johannes V. Jensen

Lister over værker